Тізі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Тізі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона